Sein (als Substantiv) ist:

 eine Kategorie bzw. ein Grundbegriff der Philosophie, siehe Sein

sein ist:

 ein Verb und ein Hilfsverb, siehe auch Kopula
 eine Flexionsform des männlichen und neutralen besitzanzeigenden Fürworts, siehe Possessiv

Geografisch:

 Île de Sein, eine französische Insel und Gemeinde im Département Finistère in der Bretagne

Sein ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Sein (1908–1941), estnischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch: